Krombach peut désigner :

Toponyme 

 Krombach, une commune allemande de l'arrondissement d'Aschaffenbourg en Bavière ;
 Krombach, une commune allemande de l'arrondissement d'Eichsfeld en Thuringe ;
 Krombach, un quartier de Kreuztal en Allemagne ;
 , un quartier d'Overath en Allemagne.

Patronyme 

  (* 1959), Judoka allemande ;
 Dieter Krombach (°1935-†2020), cardiologue allemand - voir Affaire Dieter Krombach ;
  (1853-1908), peintre allemand ;
 , (* 1991), actrice allemande.

Divers 
 le nom allemand de Krompach en Tchéquie

Voir aussi 
 Krombacher (Bière)